Le qualificazioni del singolare  del Baku Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Irini Georgatou (qualificata)
  Jasmina Tinjić (secondo turno)
  Valerija Solov'ëva (qualificata)
  Elena Bovina (qualificata)

 Tatia Mikadze (ultimo turno) (Lucky loser)
 Yana Buchina (qualificata)
 Dalila Jakupovič (ultimo turno)
 Daniella Dominikovic (secondo turno)

Qualificate

  Irini Georgatou
  Yana Buchina

  Valerija Solov'ëva
  Elena Bovina

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Baku Cup 2011
WTA Tour 2011